Catenulaster är ett släkte av svampar. Catenulaster ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catenulaster